У́лица Балтахи́нова — улица в нескольких населённых пунктах России, названная в честь командира бурятского партизанского отряда времён Гражданской войны П. С. Балтахинова.

 Улица Балтахинова — улица в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ.
 Улица Балтахинова — улица в административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа и Эхирит-Булагатского района Иркутской области посёлке Усть-Ордынский.
 Улица Балтахинова — улица в административном центре Боханского района Иркутской области посёлке Бохан.